Eugène Simon (1848-1924), Frans arachnoloog (spinnenkundige)
 Eugene Simon (acteur) (1992), Engels acteur

Zie ook 
 Eugène Simonis (1810-1893), Belgisch beeldhouwer